Суинг може да се отнася за:

 Суинг (музикален стил) – вид оркестров джаз.
 Суинг (музикален термин) – ритмичен модел, използван в джаза.
 Суинг (танц) – танц по двойки.
 Суинг (секс) – обмен на сексуални партньори между двойки.
 Суинг (политика) – степен на промяна в подкрепата на избирателите.
 Суинг (търговия) – стил на търговия на финансовите пазари.
 Суинг (бокс) – страничен удар в бокса от дистанция.
 Суинг (Java) – библиотека на графичния интерфейс за езика за програмиране Java.
 Суинг – термин в музикалния театър за универсален заместващ актьор, който знае всички роли в една постановка.
 Суинг (филми):
 Суинг (филм, 1938) – американски филм, режисиран от Оскар Мишо.
 Суинг (филм, 1999) – американски филм на Ник Мийд.
 Суинг (филм, 2002) – френски филм на Тони Гатлиф.
 Суинг (филм, 2003) – американски филм на Мартин Гуиги.
 Суинг (филм, 2010) – индийски късометражен филм.
 Суинг (филм, 2021) – американски филм на Майкъл Мейлър.

Вижте също 
 Уикенд за суинг – канадски филм от 2017 г.